Il doppio  dell'OEC Kaohsiung 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

John Paul Fruttero e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Yuki Bhambri e Wang Chieh-fu 6–4, 6–2

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Campioni)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  Ruben Gonzales /  Treat Conrad Huey (semifinali)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

OEC Kaohsiung 2013
ATP Challenger Tour 2013